Ulmenstraße steht für

 Ulmenstraße (Berlin)
 Ulmenstraße (Bremerhaven)
 Ulmenstraße (Düsseldorf)
 Ulmenstraße (Frankfurt am Main)
 Ulmenstraße (Rostock)
 Ulmenstraße (Wismar)